<< 59-я Церемонии вручения 61-я >>

60-я церемония вручения Прайм-тайм премии «Эмми» () — главная телевизионная премия США, награждающая лучшие телепрограммы года, выходящие в прайм-тайм. Вручение премий состоялось 21 сентября 2008 года в Nokia Theatre в Лос-Анджелесе, а ведущим выступили Том Бергерон, Хайди Клум, Хоуи Мэндел, Джефф Пробст и Райан Сикрест.

Лауреаты и номинанты

Программы

Актёрские категории

Ведущие актёры

Актёры второго плана

Гостевые категории

Сценарии

Режиссура

Примечания

См. также 
 Премия Гильдии киноактёров США (2008)
 Золотой глобус (2008)

Ссылки 
 Academy of Television Arts and Sciences website

2008
События 21 сентября
Сентябрь 2008 года
2008 год в Калифорнии
История Лос-Анджелеса
Телевизионные премии 2008 года